Lay Your Love on Me kan syfta på:

Lay Your Love on Me (BWO-låt)
Lay Your Love on Me (Racey-låt)

Se även
Lay All Your Love on Me, ABBA-låt